Északi sarkkör
 Déli sarkkör